La nazionale Under-19 di pallavolo maschile dell'Austria è una squadra europea composta dai migliori giocatori di pallavolo dell'Austria con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica dell'Austria.

Rosa

Risultati

Campionato europeo Under-19

Collegamenti esterni
 

 U-19
Austria